Опушка:
 Опушка леса — полоса перехода к смежному типу растительности.
 Опушка в одежде — меховая обшивка по краям одежды.
 Опушка — посёлок, Тукаевский район, Татарстан, Россия
 Опушка в чеканке монет — возвышенность борта монеты с обеих её сторон для восприятия узора или надписи на окружности монеты.
 Опушка в геральдике — значимый элемент неспецифических гербовых фигур, изображающих одежду.
 Опушка шхер (воен. мор.) — внешняя часть шхер, которая нередко насыщена навигационными препятствиями (подводными скалами, банками и т.п.).

Примечания